

Sport 
Lega nazionale – principale competizione calcistica in Turchia, fino al 1950
Lega nazionale – principale competizione calcistica in Birmania
Lega Nazionale – prima denominazione della Lega Nazionale Professionisti
Lega Nazionale – prima denominazione della Swiss Football League, e nome della Super League tra 1931 e 1944

Politica 
Lega Nazionale – associazione italiana con ideali irredentisti dopo la terza guerra d'indipendenza del 1866